Джон Педдок (,  9 червня 1954, Оук Рівер) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника. Згодом — хокейний тренер.

Ігрова кар'єра 
Професійну хокейну кар'єру розпочав 1975 року.

1974 року був обраний на драфті НХЛ під 37-м загальним номером командою «Вашингтон Кепіталс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 9 років, захищав кольори команд «Вашингтон Кепіталс»,  «Філадельфія Флаєрс» та  «Квебек Нордікс».

Тренерська робота 
1991 року розпочав тренерську роботу в НХЛ. Працював з командами «Вінніпег Джетс», «Філадельфія Флаєрс» та «Оттава Сенаторс».

З 2014 тренує юніорський клуб «Реджайна Петс» (ЗХЛ), у 2015 визнаний найкращим тренером ЗХЛ.

Статистика

Тренерська статистика

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Канадські хокейні тренери
Хокеїсти «Вашингтон Кепіталс»
Хокеїсти «Філадельфія Флайєрс»
Хокеїсти «Квебек Нордікс»
Тренери «Оттава Сенаторс»
Тренери «Філадельфія Флаєрс»
Тренери «Вінніпег Джетс»
Задрафтовані «Вашингтон Кепіталс»